Als Umlauflift bezeichnet man: 

 Skilift
 Sesselbahn
 Kombibahn
 Gondelbahn
 Paternosteraufzug